Die FFB Snooker Open 2012 (gemäß dem Hauptsponsor auch als die Arcaden Shopping Open 2012 bezeichnet) waren das zwölfte Event der Players Tour Championship 2011/12. Das Snooker-Turnier wurde in zwei Teilen ausgetragen: Am 15. und 16. Dezember 2011 fanden die ersten drei Runden in der World Snooker Academy im English Institute of Sport in Sheffield statt, das Turnierfinale ab der Runde der letzten 16 wurde im Veranstaltungsforum in Fürstenfeldbruck (Autokennzeichen FFB) bei München ausgetragen. Es war das zwölfte und letzte Einzelturnier der PTC-Serie vor dem Finalturnier und wurde als eines der sechs europäischen Turniere, zumindest die Endrunde, im Fernsehen übertragen.

Erst nach der Auswahl von Fürstenfeldbruck als zweitem Austragungsort in Deutschland für ein PTC-Turnier der diesjährigen Tour stellte sich heraus, dass die Räumlichkeiten für die volle Veranstaltung nicht ausreichten. Die Tragfähigkeit der miteingeplanten, im ersten Stock gelegenen Räume für die etwa 1,5 Tonnen schweren Snookertische wurde bezweifelt. Deshalb war es erstmals nicht möglich, ein komplettes PTC-Turnier in drei Tagen auszutragen. Man beschloss deshalb, in die World Snooker Academy in Sheffield auszuweichen und in der Woche nach der UK Championship unmittelbar vor dem ebenfalls in Sheffield stattfindenden Event 11 der Tour die ersten Runden des Hauptturniers zu spielen. An den geplanten drei Tagen Anfang Januar 2012 fanden dann in Fürstenfeldbruck nur noch die letzten 15 Partien vom Achtelfinale bis zum Finale statt.

Wie im Vorjahr verzichteten viele Spieler, für die es nicht mehr um die Qualifikation für das Finale ging, auf das letzte Turnier der Serie, weshalb nur ein Starterfeld von 128 Teilnehmer zusammengestellt wurde. Eine ursprünglich geplante Qualifikationsrunde für Amateure entfiel deshalb. Turniermodus war für alle Partien einschließlich Finale Best of seven.

Parallel zum Turnier wurde ein Amateurscup ausgespielt, dessen Sieger eine Wildcard für die German Masters 2012 bekam. Das Finale dieses Cups wurde auf dem Tisch des Hauptturniers ausgetragen.

Am ersten Turniertag gelang es mit Matthew Stevens und Ding Junhui erstmals zwei Spielern, am selben Tag ein offizielles Maximum Break zu erzielen.

Runde 1 bis 3 
Die eine Hälfte der Teilnehmer spielte ihre ersten drei Runden am Donnerstag, den 15. Dezember, die zweite Hälfte am 16. Dezember aus. Die Partien fanden in der Sheffielder Snooker Academy statt.

Erste Hälfte

Zweite Hälfte

Endrunde 
Die verbliebenen 16 Spieler traten in der ersten Veranstaltung des neuen Jahres am 6. Januar 2012 im Stadtsaal des Veranstaltungsforums Fürstenfeldbruck zum Achtelfinale an. An diesem und den folgenden beiden Tagen wurde das Turnier zu Ende gespielt.

Finale

Century-Breaks

Quellen

Weblinks 
  (worldsnooker.com; PDF-Datei; 684 kB)
 Ergebnisse (bei snooker.org)

12
Sportveranstaltung im Landkreis Fürstenfeldbruck
Sport (Fürstenfeldbruck)